Зайцев, Василий Васильевич:
 Зайцев, Василий Васильевич (1859—1915) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Зайцев, Василий Васильевич (1912—1982) — председатель колхоза в Чувашской АССР, Герой Социалистического Труда (1948).
 Зайцев, Василий Васильевич (1912—1994) — командир стрелкового взвода, старшина, Герой Советского Союза.